Децентрализованный турнир 2006 () — 90-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Финальный этап

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2006 на rsssf.com

2006
Перу
2006 год в Перу